Фридрих II Швапски (1090 - Алцај, 6. април 1147) је био војвода Швабије. Био је син Фридриха I и Агнесе од Немачке.

Породично стабло 

Рођени 1090.
Умрли 1147.
Војводе Швабије
Хоенштауфен